Agent Provocateur (album)
 Agent Provocateur (marka bielizny)